NGC 3588-1
NGC 3588-2